Áron  bibliai személy, Mózes testvére, akivel együtt Jákob fiának, Lévinek a dédunokája volt.

A Biblia és a Korán is említi.

Élete 
Szülei: Amrám és Jokhébed. Áron három évvel volt idősebb Mózesnél, és akkor említi először a Biblia, amikor Mózes azt mondja Istennek, nem lehet Izrael vezére, mert nincs beszédtehetsége. Isten erre azt feleli: Ő (Áron) lesz neked száj gyanánt.

Együtt állt Mózessel a fáraó előtt, és segítőtársa volt az egyiptomi kivonulásnál és a 40 évi pusztai vándorlás alatt. Húrral együtt ő segített tartani Mózes karját az amálekitákkal vívott csatában hogy a népre áldás szálljon.

Voltak jellembeli gyengeségei: a Sínai-hegynél aranyborjút készített a nép követelésére, miután Mózes sokáig távol maradt a hegyen. A Sínai-hegynél ugyanakkor az örökölhető papság főpapja és feje lett később a fiait is pappá szentelték. Tekintélyét a kivirágzott és gyümölcsöt termő vesszejének csodája erősítette meg. 38 évig szolgált főpapként.

Felesége a Júda törzséből való Eliseba, aki négy fiút szült neki, akik a következő neveket kapták: Nádáb, Abihu, Eleázár, Itámár. Nádáb és Abihu vétkük miatt a pusztai vándorlás alatt meghaltak.

Áron 123 éves korában halt meg a Hór-hegyén (a későbbi Petra városa közelében), ezután a főpapi tiszt Eleázár nevű fiára szállt. Halála után az izraeliták 30 napig gyászolták.

Mivel Áron volt az első főpap és főpapok csak Áron utódaiból kerülhettek ki, időnként az egész későbbi papságot Áron házának nevezték.

Áron és Mózes családfája
Mirjám kivételével csak a férfiak említve.

Kapcsolódó szócikkek 

 Léviták
 Szent sátor
 Az engesztelés napja
 Mózes második könyve
 Mózes harmadik könyve
 Mózes negyedik könyve

Jegyzetek

Források 
 Bibliai nevek és fogalmak, 8. kiadás, Evangéliumi Kiadó
 Seventh Day Adventist Bible Dictionary, 1960.
 The Wall Chart of World History, Bracken Books Kiadó, 1989.

További információk 

Ószövetségi személyek
Zsidó szentek, boldogok